Plum Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Plum Township (Kansas)
 Plum Township (Pennsylvania)